Permanent Vacation – dziewiąty album studyjny zespołu Aerosmith. Wydany w sierpniu 1987 roku.

Lista utworów 
 "Heart's Done Time" - 4:42
 "Magic Touch" - 4:38
 "Rag Doll" - 4:24
 "Simoriah" - 3:22
 "Dude (Looks Like A Lady)" - 4:25
 "St. John" - 4:11
 "Hangman Jury" - 5:32
 "Girl Keeps Coming Apart" - 4:13
 "Angel" - 5:08
 "Permanent Vacation" - 4:49
 "I'm Down" - 2:20
 "The Movie" - 4:04

Twórcy 
 Tom Hamilton – gitara basowa
 Joey Kramer – perkusja
 Joe Perry – gitara, wokal wspierajacy
 Steven Tyler – śpiew, harmonijka ustna, fortepian 
 Brad Whitford – gitara

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1987
Albumy Aerosmith